Bryan Singer (, 17. rujna 1965.) je američki filmski i televizijski redatelj, producent i scenarist židovskog porijekla. Singer je svojim radom stekao brojne pohvale kako za filmska tako i za televizijska ostvarenja. Velike pohvale dobio je za rad na filmovima Privedite osumnjičene (koji je dobio i Oscara) i Operacija Valkira, dok je pohvale ljubitelja SF žanra pridobio radu na serijalu X-Men i filmu Superman - Povratak. Televizijsku karijeru započeo je kao producent (i redatelj) serije Dr. House da bi kasnije imao i značajnu ulogu u produkciji serije Prljavi seksi novac.

Filmografija

Izvori

Američki filmski redatelji
Američki filmski producenti
Američki filmski scenaristi
Dobitnici nagrade Saturn
Televizijski redatelji